Corpo Aereo Italiano – włoska jednostka lotnicza z okresu II wojny światowej, która jako jedna wzięła udział w bitwie o Anglię.
 Computer-Aided Instruction – nauczanie wspomagane komputerowo.
 CAI – kod IATA lotniska w Kairze